Филопап (Philopappus; Φιλόπαππος) е име на:

 Гай Юлий Филопап, суфектконсул 109 г.
 Фир... Филопап, управител на провинция Долна Мизия 225-226 г.